Castor (rod), rod glodavaca kojem pripadaju dabrovi
 latinski izvornik od Kastor (ima više značenja)